Андре́й Пота́пов:
 Потапов, Андрей Никитович (1911—1984) — советский гидростроитель, лауреат Сталинской премии.
 Потапов, Андрей Юрьевич (род. 1971) — Руководитель Администрации города Кургана, полковник полиции.